Красное Солнце — название населённых пунктов в России:
 
 Красное Солнце — посёлок в Выксунском районе Нижегородской области.
 Красное Солнце — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Красное Солнце — посёлок в Умётском районе Тамбовской области.

См. также 
 Красное солнце